Tóth Viktor (1893–1963) festő
 Tóth Viktor (1977) dzsesszzenész
 Tóth Viktor a Budapest Bank vezérigazgatója